Morillo puede referirse a:
 Morillo (apellido), apellido español.
 Morillo (mueble), caballete de hierro que sostiene la leña en una chimenea u otra clase de fuego de hogar, y que solía adornarse con figuras de moros.
 Diminutivo de moro.